Кортик — холодна колюча зброя, прямий тонкий кинджал з гранованим клинком двосічної форми.

Також:
 Кортик — російський зенітно-ракетно-гарматний комплекс.
 Кортик (повість) — повість Анатолія Рибакова.
 Кортик (фільм, 1954) — екранізація повісті Рибакова режисерів Володимира Венгеровова і Михайла Швейцера.
 Кортик (фільм, 1973) — 3-серійний телефільм за повістю Рибакова режисера Микола Калініна.